

Botanica 
 Pera – frutto del genere Pyrus
 Pera – genere di piante della famiglia Peraceae

Geografia

Italia 
 Pera – località (non frazione) di Carro in provincia della Spezia
 Pera o Pera di Fassa – frazione di San Giovanni di Fassa in provincia di Trento
 Pera Grossa - masso erratico del Piemonte

Turchia 
 Pera – colonia della Repubblica di Genova corrispondente all'attuale quartiere Beyoğlu di Istanbul

Persone 
 Albano Pera (1950) – ex tiratore e allenatore di tiro a volo italiano, medaglia d'argento alle Olimpiadi di 
 Bernarda Pera (1994) – è una tennista croata naturalizzata statunitense
 Giacomo Pera (1814-1887) – politico italiano
 Giovanni Battista Pera (1899-1950) – politico italiano
 Guido Pera (1891-...) – calciatore italiano
 Joe Pera (1988) – comico, sceneggiatore e attore statunitense
 Luigi Pera (1899-1969) – ingegnere e architetto italiano
 Marcello Pera (1943) – politico, filosofo e accademico italiano
 Marco Giunio Pera (III sec a.C.) – console e dittatore romano
 Pia Pera (1956-2016) – scrittrice, saggista e traduttrice italiana

Altro 
 Pera – nome proprio di persona, variante di Piera
 Pera – cognome italiano
 Pera – colore
 A pera – modo di dire
 Pera – falso strumento di tortura risalente al XIX secolo
 Pera orale
 Pera rettale
 Pera vaginale
 Pera Grossa– masso erratico nel comune di Rosta, provincia di Torino

Pagine correlate 
 Pêra
 Pere (disambigua)

Altri progetti